

Geografia 
 Ulm – endonimo della città tedesca di Ulma, nel Baden-Württemberg
 Ulm – quartiere di Renchen (Germania)
 Ulm – quartiere di Lichtenau (Germania)
 Ulm – città dell'Arkansas (Stati Uniti d'America)
 Ulm – città del Montana (Stati Uniti d'America)

Persone 
 David Ulm – calciatore francese
 Robert Ulm – pilota motociclistico austriaco

Sigle 
 Ultra-Léger Motorisé – ultraleggero, aeromobile per volo da diporto
 University of Louisiana at Monroe – università statunitense

Codici 
 ULM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di New Ulm (Stati Uniti d'America)
 ulm – codice ISO 639-3 della lingua ulumanda'